Иоанн Предтеча — многозначный термин:

 Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) —  согласно Евангелиям: ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии.
 Иоанн Предтеча — парусный линейный корабль турецкого (под названием «Мелеки-Бахри»), а затем — русского флотов.

См. также 
 Иоанн Креститель (значения)